St. James Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. James Episcopal Church (Colorado), ID-Nr. 78000883
 St. James Episcopal Church (Connecticut), ID-Nr. 09000961
 St. James Episcopal Church (Elmore County, Idaho), ID-Nr. 77000460
 St. James Episcopal Church (Payette County, Idaho), ID-Nr. 78001094
 St. James Episcopal Church (Fulton County, Illinois), ID-Nr. 74000761
 St. James Episcopal Church (Hamilton County, Illinois), ID-Nr. 94001602
 St. James Episcopal Church (Iowa), ID-Nr. 91001762
 St. James Episcopal Church (Louisiana), ID-Nr. 78001423
 St. James Episcopal Church (Maine), ID-Nr. 74000188
 St. James Episcopal Church (Massachusetts), ID-Nr. 83000828
 St. James Episcopal Church (Michigan), ID-Nr. 71000434
 St. James Episcopal Church (New York), ID-Nr. 97001617
 St. James Episcopal Church (Lake County, Ohio), ID-Nr. 75001455
 St. James Episcopal Church (Mahoning County, Ohio), ID-Nr. 79001892
 St. James Episcopal Church (Muskingum County, Ohio), ID-Nr. 78002167
 St. James Episcopal Church (Oregon), ID-Nr. 92001316
 St. James Episcopal Church (Pennsylvania), ID-Nr. 79002294
 St. James Episcopal Church (Tennessee), ID-Nr. 77001268
 St. James Episcopal Church (Texas), ID-Nr. 76002026
 St. James Episcopal Church (Wisconsin), ID-Nr. 79000098

Siehe auch:
 St. James Episcopal Church and Rectory
 Saint James’ Episcopal Church